Companyia del Ferrocarril de Lleida a Reus i Tarragona, companyia històrica de ferrocarril de Catalunya
 London Regional Transport, organització històrica responsable del transport públic del Gran Londres (Regne Unit)
 Lietuvos Radijas ir Televizija, ens públic de radiodifusió de la Lituània
 Test de raó de versemblança (del seu nom en anglès Likelihood-Ratio Test), prova per a comparar l'ajustament de dos models estadístics